Alter Basar steht für folgende Basare:

in Albanien:
 Alter Basar (Korça)

in Mazedonien:
 Alter Basar (Čair), Opština Čair
 Alter Basar (Skopje)

in Iran:
 Alter Basar (Tadschrisch), Tadschrisch, Teheran
 Alter Basar (Rascht), Rascht, Provinz Gilân